Japanischer Garten steht für:

 Japanischer Garten, Form der Gartenkunst
 Japanischer Garten Athen
 Japanischer Garten (Bad Langensalza)
 Japanischer Garten (Bonn)
 Japanischer Garten (Buenos Aires)
 Japanischer Garten (Breslau)
 Japanischer Garten (Interlaken)
 Japanischer Garten (Kaiserslautern)
 Japanischer Garten (Leverkusen)

Siehe auch:
 Japanischer Wandelgarten,  japanischer Garten zum Durchwandern und Rasten